Seznam divizij z zaporedno številko 43.

Seznam 
 Pehotne
 43. (veseška) divizija (Združeno kraljestvo)
 43. pehotna divizija (ZDA)

Glej tudi